Festival de Dinard peut faire référence au :
 Festival du film britannique de Dinard, créé en 1990 ;
 Festival du film francophone de Dinard, créé en 1969.